Новаци могу да буду:

Србија:
 Новаци (Уб), насељено место у општини Уб, Србија;
 Новаци (Александровац), насељено место у општини Александровац, Србија;

Северна Македонија:
 Новаци (Новаци), насељено место и управно средиште истоимене општине, Северна Мекедонија;

Румунија:
 Новаци (Румунија), град у округу Горж, Румунија;
 Новаци (Ђурђево), насељено место у округу Ђурђево, Румунија;
 Новаци (Калараши), насељено место у округу Калараши, Румунија;

Види још 
 Новаки (вишезначна одредница)